Kowalewskaja ist die weibliche Form des russischen Familiennamens Kowalewski und der Name folgender Personen:

 Jekaterina Walentinowna Kowalewskaja (* 1974), russische Schachspielerin
 Sofja Wassiljewna Kowalewskaja (1850–1891), russische Mathematikerin
 Tamara Wladimirowna Kowalewskaja (1923–1986), sowjetische Architektin und Hochschullehrerin
 Wera Borissowna Kowalewskaja (* 1931), sowjetisch-russische Prähistorikerin

Kovalevskaya ist:
 der nach Sofja W. Kowalewskaja benannte Asteroid (1859) Kovalevskaya